Hieronder staan de resultaten van het dubbeltoernooi voor vrouwen van de Wereldkampioenschappen badminton 2010 in Parijs. Het toernooi werd gewonnen door de Chinese dames Du Jing en Yu Yang Fong: zij versloegen de als eerste geplaatste Ma Jin en Wang Xiaoli in de finale (21-9, 21-17).

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 

2010